Хорхе Салинас () мексички је глумац.

Филмографија

Награде

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1968.
Мексички глумци